Чемпионат Испании по футболу 1992/1993 — 62-й сезон чемпионата Испании по футболу. «Барселона» стала чемпионом Испании в 13-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 954 гола.

Перед последним туром повторилась прошлогодняя ситуация: «Реал» вновь опережал «Барселону» на одно очко, вновь при равенстве личных встреч ему нужна была победа. И вновь, играя в гостях против «Тенерифе», «Реал» проиграл — 0:2.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Альбасете» — «Атлетик Бильбао» — 4:5 (32-й тур, 26 мая 1993 года)
 «Барселона» — «Спортинг» — 7:2 (24-й тур, 28 февраля 1993 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сарагоса» — «Барселона» — 1:6 (11-й тур, 21 ноября 1992 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Альбасете» — «Кадис» — 5:0 (16-й тур, 3 января 1993 года)
 «Барселона» — «Спортинг» — 7:2 (24-й тур, 28 февраля 1993 года)
 «Барселона» — «Эспаньол» — 5:0 (12-й тур, 29 ноября 1992 года)
 «Валенсия» — «Кадис» — 5:0 (18-й тур, 17 января 1993 года)
 «Валенсия» — «Реал Бургос» — 5:0 (9-й тур, 1 ноября 1992 года)
 «Депортиво» — «Реал Бургос» — 5:0 (27-й тур, 21 марта 1993 года)
 «Реал Мадрид» — «Севилья» — 5:0 (34-й тур, 23 мая 1993 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1993
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1992 году
Спорт в Испании в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993